За първи път като независима държава Таджикистан участва на Олимпийски игри през 1996 и оттогава насетне неизменно присъства на летни Олимпиади. През 2002 прави дебюта си на Зимните игри в Солт Лейк Сити, където изпраща само един представител, скиора Андрей Дригин. Дригин е единственият спортист изпратен от Таджикистан и през 2006 и 2010.

От 1952 до 1988 таджикистанските спористи са част от отбора на Съветския съюз, а през 1992 на Игрите в Барселона са част от Обединения отбор, който включва представители на всички бивши съвестки републики.

Таджикският олимпийски комитет е създаден през 1992 и признат от Международния олимпийски комитет година по-късно.

Резултати по игри

Медалисти

Външни препратки 
 Таджикски олимпийски комитет

Страни на олимпийските игри